Какуча́я — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Какучая, Варлам Алексеевич (1905−1982) — советский деятель государственной безопасности.
 Какучая, Ольвар Варламович (1931—2005) — советский и российский тележурналист.